Salmón (o Salmon) puede referirse a:
 el nombre común de varias especies de peces de la familia Salmonidae, sobre todo de los géneros Salmo y Oncorhynchus, así como los de la familia Arripidae;
 el color salmón, color rosa anaranjado, de intensidad media, semejante al de la carne del salmón común (Salmo salar);
 el río Salmón, largo río del noroeste de Estados Unidos;
 Charles Edgar Salmon (1872-1930), botánico;
 George Salmon (1819-1904), matemático y teólogo irlandés;
 Jesús Salmón (n. 1974), jugador de bolo palma español;
 Salmon, ciudad del condado de Lemhide, en el estado de Idaho (Estados Unidos);
 El Salmón, disco quíntuple del artista argentino Andrés Calamaro;
 USS Salmon, submarino estadounidense SS-182 clase gato, vendido al Gobierno de Venezuela, y rebautizado como ARPRSBV «Sábalo».

Enlaces externos